El término arquitectura hace referencia a varios artículos en la Wikipedia:

Espacios habitables 
Arquitectura es el arte y ciencia de planear, proyectar, diseñar y construir espacios habitables por el hombre;
Historia de la arquitectura.

Ingeniería e informática 
Arquitectura de sistemas es el diseño o configuración de sistemas dirigidos o de ingeniería, pudiendo ser:
Arquitectura de ordenadores, el diseño conceptual y la estructura operacional fundamental de un sistema de ordenador;
Arquitectura de software, el diseño y especificación de la estructura global de un sistema de software;
Arquitectura de la información, el diseño de sistemas de entornos y flujos de información compartida.

Biología 
Citoarquitectura, la organización e interacción de estructuras celulares.

Revistas 
 Arquitectura, revista editada entre 1918 y 1936